Németh Márton (1910–1986) kertészmérnök, szőlész
 Németh Márton könyvtáros